Натуральне число 595
 595 рік до нашої ери
 595 рік нашої ери